Basilica di Sant'Ambrogio – chiesa di Milano
 Basilica di Sant'Ambrogio – chiesa di Pavia

Pagine correlate 
 Chiesa di Sant'Ambrogio